

Geografia 
 Peron – frazione del comune di Sedico
 Péron – comune francese situato nel dipartimento dell'Ain della regione del Rodano-Alpi

Persone 
 Andrea Peron (n. 1971) – ex ciclista italiano
 Andrea Peron (n. 1988) – ciclista italiano
 Carlos Perón – musicista svizzero
 Evita Perón – , nata Eva María Ibarguren, politica argentina, seconda moglie di Juan Domingo Perón
 François Péron – naturalista ed esploratore francese
 Isabel Martínez de Perón – nata María Estela Martínez Cartas, politica argentina, terza moglie di Juan Domingo Perón
 Juan Domingo Perón – politico e militare argentino
 Maria Peron – infermiera e partigiana italiana
 Samuel Peron – ballerino italiano
 Sophie Péron – pallavolista francese